Kurtna steht für:

 Kurtna (Saku), Dorf in Estland in Landgemeinde Saku
 Kurtna (Alutaguse), Dorf in Estland in Landgemeinde Alutaguse